Літні Паралімпійські ігри 1996 () пройшли в місті Атланта (США) з 15 серпня по 26 серпня. На змагання приїхало 3195 (2415 чоловіків, 780 жінок) спортсменів, які змагалися у 20 видах спорту та розіграли 508 комплектів нагород.

Участь України 
Вперше в Паралімпійських іграх взяла участь команда України, яка виборола 1 золоту, 4 срібних і 2 бронзові медалі і в командному заліку посіла 44-те місце.

Підсумковий медальний залік

Див. також  

 Літні Олімпійські ігри 1996
 Дефлімпійські ігри

 
Паралімпійські ігри
1996 у США
Серпень 1996